Гран-при Канады — седьмой Гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проходил с 5 по 8 июня 2008 года на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Перед гонкой 
Себастьян Феттель не смог выйти на квалификацию, так как разбил свою основную машину на тренировке.

Квалификация 
Поул-позишн выиграл Льюис Хэмилтон. Первые пять мест заняли гонщики первых пяти команд. В десятку попали Рубенс Баррикелло и Марк Уэббер, последний не смог принять участия в завершающей части из-за вылета на круге возвращения в боксы и остался десятым.

Себастьян Бюрдэ потерял пять мест за смену коробки передач.

После квалификации некоторые гонщики жаловались на плохое состояние асфальта в шпильке 10-го поворота. Дирекция трассы поменяла асфальт в повороте за ночь перед гонкой.

Гонка 
Старт прошёл без происшествий. Две позиции выиграл Кадзуки Накадзима, одну — Рубенс Баррикелло. В середине пелетона завязалась борьба за места с 7 по 12.

На 14 круге из-за поломки коробки передач сходит Адриан Сутиль, его машина останавливается на трассе. Для помощи в эвакуации стюарды на 17 круге выпускают автомобиль безопасности.

На 19-м круге открывается пит-лейн и вся лидирующая группа заезжает в боксы одновременно. Более удачно сработали механики BMW и Ferrari, Роберт Кубица и Кими Райкконен выезжали из боксов впереди бок о бок, в этот момент горел красный сигнал светофора на выезде с пит-лейн, поскольку пелотон позади машины безопасности ещё не проехал выезд с пит-лейна на трассу. Роберт и Кими остановили свои автомобили. Подъезжавший сзади Льюис Хэмилтон поздно заметил красный сигнал, и не успел затормозить, пытаясь увернуться повернул влево, где стоял автомобиль Райкконена, и врезался в него, практически одновременно сзади в Льюиса врезается Нико Росберг и теряет переднее антикрыло. Машины Хэмилтона и Райкконена сильно повреждены и они вынуждены сойти с дистанции, а Росберг на следующем круге меняет антикрыло и продолжает гонку. Роберт Кубица по счастливой случайности оказался не затронут аварией. Во время первого пит-стопа Массы, ему в бак не залили топлива из-за поломки заправочной машины и ему пришлось повторно заехать в боксы, где команда заправила бразильца до финиша. Дополнительный незапланированный пит-стоп отбросил Массу на 17-е место в самый хвост пелетона.

После серии пит-стопов лидером становится Ник Хайдфельд, для которого команда решает изменить запланированную тактику двух пит-стопов. За следующие десять кругов Ник увеличил свой отрыв от остального пелетона в несколько раз, а от своего напарника Кубицы — до 26 секунд. После этого Ник остановился на единственную дозаправку, залил топлива до финиша и вернулся точно перед Кубицей, который боролся с Алонсо. Круг спустя Хайдфельд в первом повороте пропустил партнёра вперед, но удержал Алонсо позади. Немец и испанец боролись на протяжении более десятка кругов, явно более быстрый Алонсо на легкой машине не мог пробить защиту Хайдфельда, в то время как Кубица отрывался все дальше. На 46 круге Алонсо потерял управление на отрезке после первого поворота и врезался в стену. Гонщик списал это происшествие на «проблемы с коробкой передач».

Кубица дозаправился и вернулся на трассу лидером, Хайдфельд остался вторым. Пара BMW принесла команде первый в её истории «дубль». На последних кругах активизировалась борьба в середине пелетона. Джанкарло Физикелла повторил ошибку Алонсо и Сутиля и выбыл. Фелипе Масса прорывался наверх, обогнав Баррикелло и вклинившись между двумя Тойотами. Накадзима, проводивший одну из лучших своих гонок, потерял темп, а после столкновения с Баттоном потерял переднее антикрыло. При попытке вернуться в боксы он врезался в их стену. Баррикелло, повторивший на этом этапе рекорд Риккардо Патрезе по числу проведённых за карьеру гонок (256), удержал позади себя Феттеля и Ковалайнена и набрал очки во второй подряд гонке после перерыва в 19 Гран-при.

Первую и единственную победу одержал Роберт Кубица (предыдущая первая победа — Льюис Хэмилтон, Гран-при Канады 2007 года; следующая первая победа — Хейкки Ковалайнен, Гран-при Венгрии 2008 года).

После гонки 
После окончания заезда судьи провели расследование инцидента на пит-лейн на 20 круге. По итогам расследования Льюис Хэмилтон и Нико Росберг были признаны виновными в аварии, и их было решено наказать потерей 10 мест в следующей гонке во Франции.

Свободные заезды

Квалификация 
Солнечно, сухо. Температура воздуха 28 °C, температура трассы 38 °C

  Себастьян Феттель не принял участие в квалификации из-за повреждения машины в третьей части свободных заездов.
  Себастьен Бурде потеряет пять мест из-за смены коробки передач.
  Марк Уэббер повредил переднюю правую подвеску во второй части квалификации и не участвовал в третьей.

Гонка 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2008 году
Июнь 2008 года